Nairn kan syfta på:

Geografi

Storbritannien 

 Nairnshire – distrikt, Skottland, Highland, 
 Nairn (ort i Storbritannien) – Skottland, Highland, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar